Paradiesvogel steht für:

 Paradiesvogel (Sternbild), ein Sternbild
 Paradiesvogel (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Paradiesvögel, eine Vogel-Familie auf Neuguinea u. a.
 umgangssprachlich werden auch Personen als Paradiesvogel bezeichnet, die nicht in konventionelle Schemen passen, auffallen, einen grellen Auftritt oder Lebensstil pflegen

Siehe auch: